Островищи — деревня, сельцо в Петушинском районе Владимирской области России. Входит в Нагорное сельское поселение. Расположена рядом с одной из стариц правого берега реки Киржач.

Деревня в которой находился помещичий дом с дворней, называлось сельцом. В ревизских сказках 1—10 ревизий Островищи назывались сельцом.

Название деревни находится в явной связи с весеннем разливом реки Киржач. При том, что деревня расположена хотя и в долине реки, но несколько выше окружающей местности, тем не менее во время паводка вода даже в XX веке доходила до окон домов.

География 

Деревня Островищи расположена на Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140—150 метров над уровнем моря). Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью. Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков.

Входила в Аргуновскую волость. С 1708 года деревня входила во Владимирскую провинцию в составе Московской губернии. В 1778 году создано самостоятельное Владимирское наместничество. В 1796 году наместничество преобразовано во Владимирскую губернию, разделенную на 10 уездов.

В 1881 году вместе с деревнями Килекшино и Гнездино отошла в Покров-Слободскую волость Покровского уезда (1 участок, в 1895 году земского начальника: отставного штабс-ротмистра Алексея Николаевича Кустаревского). При этом деревня осталась в приходе Никольской церкви.

С 14 августа 1944 года входит в состав Владимирской области. Покровский уезд ликвидирован по постановлению ВЦИК 5 января 1921 года. Образован Орехово-Зуевский уезд Московской губернии, куда вошли 11 волостей Покровского уезда включая Аргуновскую. Остальные 11 волостей включены в Александровский уезд. 13 июня 1921 года вновь образован Киржачский уезд куда вошли Аргуновская и Овчининская волости из Орехово-Зуевского уезда. Постановлением ВЦИК от 8 мая 1924 года ликвидирован Киржачский уезд и Кольчугинский район, а также Киржачская и Финеевская волости. Они переданы в Александровский уезд Владимирской губернии. Аргуновская волость расформирована и навсегда прекратила своё существование. Её деревни вошли в Овчининскую волость Александровского уезда Владимирской губернии

С 1939 года по ? год деревня Островищи входила в Орехово-Зуевский район.  С 14 августа 1944 года входит в состав Владимирской области. До 1959 года в административных границах Киржачского сельсовета. С 1959 года включена в административные границы Лачужского сельсовета. С 1966 года деревня относилась к Санинскому сельсовету.

Находится на границе Московской и Владимирской областей в 3 километрах от автодороги  «Волга». Расположена в 3 км от железнодорожной платформы 173 км на линии Киржач-Орехово-Зуево.

Рядом с деревней расположен дачный посёлок — СНТ «Сказка» (в советское время он был одним из дачных посёлков Госплана СССР). К западу от Островищ расположены дачи ТСН «СТ Былина» (в прошлом СТ «Былина» от Госплана РСФСР), ТСН «СТ Внешторгбанковец», ТСН «СТ Киржач-1», ТСН «СТ Отдых» и деревня Гнездино.

История 
В середине XII — начале XIII веков территория принадлежала Ростово-Суздальскому княжеству. Существовала ли деревня в это время, неизвестно.

В конце XIX века деревня относилась к Аргуновскому приходу.

Согласно Историко-статистическому описанию церквей и приходов Владимирской епархии, в конце XIX века в деревне имелась деревянная часовня (время построения неизвестно) с местно-чтимой Казанскою иконой Божией Матери; внутри часовни над входом надпись: 

Согласно клировой ведомости за 1876 год в сельце Островищи имеется часовня. Когда и кем построена неизвестно. Эта часовня сгорела после 1876 года, так как она упоминается, как действующая. В 1893 году крестьянин этой деревни Павел Григорьевич Волков построил новую деревянную часовню вместо сгоревшей. Он был хорошим столяром и держал в Москве столярную мастерскую, работал на Сергея Ивановича Зимина (1875—1942 гг.), устроителя Оперного театра в Москве. За постройку часовни П. В. Волков в 1893 году получил благословение от Священного Синода с выдачею грамоты. В ней написано: 

В советское время часовня уничтожена.

В книгах брачных обысков Никольской церкви отмечались браки прихожан, в том числе жителей деревни Островищи. В книге 1908 года запись: 

По 6-й ревизии 1811 года деревня принадлежала семерым помещикам, по 8-й ревизии 1834 года — шестерым.

По данным на 1853 год крестьяне Островищ состояли на оброке (с 1 [Тягло|тягла] - 17 рублей серебром), занимались сельским хозяйством и плотничеством. Лошадей — 6, рогатого скота — 16.

В 1871 году в деревне Островищи Покровского уезда Владимирской губернии в крестьянской семье родился мученик Димитрий (Дмитрий Иванович Волков). Грамоте, как и христианской вере, он был научен родителями, пастырями и богослужением в храме; переехав в город Орехово-Зуево, Дмитрий работал столяром. Впоследствии церковным старостой. Был арестован. В июле 1941 года немецкие войска стали стремительно продвигаться к Москве, и город был объявлен на военном положении. Следователи, ведшие дела арестованных, отбыли в глубокий тыл, в город Омск, туда же этапом вслед за ними были отправлены и подследственные. Дмитрий Иванович был заключён в омскую тюрьму. 27 декабря 1941 года Особое Совещание при НКВД приговорило Дмитрия Ивановича Волкова к пяти годам ссылки в Омскую область. Несмотря на приговор к ссылке, он не был освобождён из тюрьмы. Церковный староста Дмитрий Иванович Волков скончался 4 марта 1942 года в омской тюрьме № 1 и был погрёбен в безвестной могиле.

Население

Владельцы деревни 
 До 1646 года. Воейков Дмитрий Боимович, дворянин. 
 1646 год. Воейков Лука Петрович.
 1677—1677. Он же.
 1705 год. Воейков Пётр Лукич.
 1719 год. Он же.
 1747 год. Хлопова Анисья Петровна, урождённая Воейкова, жена Хлопова Сергея Семёновича поручика Невского пехотного полку.
 1763 год. Хлопов Сергей Семёнович.
 1763 год. Амилахоров Елисей Потапович (Амилахвари (Амилахваров) Эдишер Паатович), генерал-майор, князь.
 1764 год. Прончищев Алексей Петрович, главной артиллерии штык-юнкер. По купчей от Амилахорова Е. П.
 1782 год. Он же.
 1795 год. Прончищев Алексей Петрович, майор. Екатерина и Варвара, девицы, дочери Льва Прончищева. Ковалёв, Ковалёв Варлам Логинович, капитан.
 1811 год. По 6-й ревизии принадлежала 7 помещикам. Корсаков Андрей Васильевич. Несвицкая Авдотья Алексеевна, артиллерии подпоручица, княгиня, урождённая Прончищева (получено в 1797 году в приданое от отца Прончищева Алексея Ионыча). Несвицкий Яков Николаевич, артиллерии подпоручик, князь (по купчей от Несвицкой Авдотье Алексеевны после 1797 года). Прончищева Варвара Львовна и Прончищева Екатерина Львовна по купчей от их родного брата Сергея Львовича Прончищева. Прончищев Сергей Львович по купчим от сестёр Екатерины и Варвары.Ковалёв Варлам Логинович.
 1816 год. Ковалёв Варлам Логинович.Несвицкий Яков Николаевич.Прончищев Сергей Львович.Прончищевы Варвара и Екатерина Львовны.Прончищева Анна Сергеевна, по купчей 1815 года от Варвары Львовны Прончищевой. 
 1834 год. По 8-й ревизии принадлежала 6 помещикам. Зарембо Прасковья Васильевна, артиллерии прапорщица. По купчей 1831 года от отставного обер-аудитора 6-го класса Петра Кирилловича Дудина, а ему по купчей от учителя тверской гимназии Ковалёва Андрея Андреевича, а тому по духовному завещанию от деда капитана Варлаама Логиновича Ковалёва.Несвицкий Алексей Яковлевич, гвардии-капитан, князь.Прончищева Варвара Львовна. Большинство крестьян досталось ей по духовному завещанию покойной сестры Екатерины Львовны Прончищевой в 1833 году.Прончищева Анна Ивановна, статская советница и её дочери девицы Анна и Вера Сергеевны. Досталось после покойного мужа и отца статского советника Сергея Львовича Прончищева в 1829 году.
 1850 год. Зарембо Прасковья Васильевна, армии капитанша.Несвицкий Алексей Яковлевич, гвардии-капитан, князь.
 1858 год. Валуев Пётр Степанович, поручик. 
 1862 год. Казаринова Аграфена Ивановна, потомственная дворянка, губернская секретарша. Несвицкий Алексей Яковлевич, гвардии-капитан, князь, покойный.Муханова Елизавета Степановна (родная сестра Валуева П. С.), генерал-майорша.

Помещичьи дома 
 1811 год. В деревне находился помещичий дом девицы Варвары Львовны Прончищевой. Дворовых — 2 человека мужского пола.
 1816 год. Помещичий дом девицы Варвары Львовны Прончищевой. Дворовых — 2 человека мужского пола, 6 женского. И помещичий дом девицы Катерины Львовны Прончищевой. Дворовых — 1 человек мужского пола, 2 женского.
 1834 год. Помещичий дом девицы Варвары Львовны Прончищевой. Дворовых — 5 изб, 10 человек мужского пола, 2 женского.
 1850 год. Помещичий дом армии капитанши Прасковья Васильевны Зарембо. Дворовых мужского пола — 1 (был куплен в 1834 году и отпущен на волю в 1850 году), женского — 2.
 1858 год. Поручика Петра Степановича Валуева. Дворовых — 2 избы, 4 человек мужского пола (куплены у Прончищевой В. Л.), 5 женского.
 1862 год. В уставной грамоте 1862 года упоминается господская усадьба Казариновой А. И. и 1 изба дворовых людей. Но при проверке грамоты, оказалось, что усадьбы не существует.

Демография 
Согласно писцовой книге до 1646 года деревни Островищи и Килекшино — поместье Дмитрия Воейкова. С 1646 года за Лукою Петровым сыном Воейковым. Деревня относилась к приходу Никольской церкви в селе Аргуново (в настоящее время села не существует).

По исповедальным ведомостям 1770 года в деревне было 11 дворов.

В 1830 году в деревне — 32 двора, 101 житель мужского пола, 138 женского. У Несвицкого Я. Н. 12 дворов, 38 душ мужского пола, 53 женского. У Ковалёва В. Л. — 4 двора, 14 душ мужского пола, 24 женского. Прончищевой Е. Л. 16 двора, 49 душ мужского пола, 61 женского.

В 1835 году крестьяне деревни принадлежат Несвицкому А. Я., Прончищевой В. Л., Зарембо П.В.

По данным на 1853 год все крестьяне состоят на оброке, занимаются хлебопашеством и плотничеством.

В 1854 году — 16 дворов, 71 житель мужского пола, 88 женского. У Несвицкого А. Я. — 7 дворов, душ мужского пола — 31, женского 35. У Прончищевой 6 дворов, душ мужского пола — 25, женского — 40. У Зарембо 3 двора, душ мужского пола — 15, женского — 13.

В 1857 году — 20 дворов, 83 жителей мужского пола, 84 женского

По данным 1859 года в деревне 28 дворов, 180 жителей (89 мужского пола, 91 женского).

В 1860 году крестьяне принадлежат Несвицкому А. Я., Казариновой А. И., Мухановой Е. С.

По клировым ведомостям за 1876 год в деревне мещан — 2 жителя мужского пола, 6 женского; 15 крестьянских дворов, 75 крестьян мужского пола, 91 женского. У Несвицкого 6 дворов, 26 душ мужского пола, 37 женского. У Мухановой 6 дворов, 36 душ мужского пола, 36 женского. У Казариновой 3 дворов, 13 душ мужского пола, 18 женского.

Согласно клировым ведомостям 1885 года в деревне 15 дворов, крестьян мужского пола — 68, женского — 79. Крестьяне принадлежат разным помещикам.

По данным опубликованным в 1895 году в деревне 183 жителя (89 мужского пола, 94 женского), из них отхожим промыслом заняты 37 мужчин, 2 женщин, 8 подростков (плотники и фабричные в Москве, Орехово и Зуево). Трое жителей деревни занимаются пчеловодством. М. А. Егоров — 12 ульев (около 2 пудов мёда в год), В. Егоров — 42 улья (5 пуд.), Кузнецов 23 улья (2 пуд.). Мёд производился для собственного потребления. Кустарных промыслов нет.

По данным опубликованным в 1905 году в деревне 31 двор, 188 жителя.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в деревне проживает 6 человек (2 мужчин, 4 женщины).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Петушинского района